Barış Özbek est né le  à Castrop-Rauxel, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne. C'est un footballeur allemand d'origine turque qui évolue au poste de milieu défensif. Il joue actuellement au club du Fatih Karagümrük SK.

Biographie 

Barış Özbek commence à jouer au football dans le club de BG Schwerin en Allemagne. Après un passage à DJK TuS Hordel, il signe pour le club de Rot-Weiss Essen. Le , il signe pour le grand club populaire de Turquie le Galatasaray SK ou il réalisera de très bonnes performances.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Footballeur turc
Joueur du Rot-Weiss Essen
Joueur du Galatasaray SK
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur du Kayserispor
Joueur du MSV Duisbourg
Joueur du Fatih Karagümrük SK
Naissance en septembre 1986
Naissance à Castrop-Rauxel